Bunya : 
Bunya Highway, route de l'Australie
Monts Bunya, montagne en Australie

Voir aussi
Bunya-bunya, un conifère